У́лица Курча́това — улица в микрорайоне Коновалово города Мариинского Посада Чувашской Республики. Проходит в западной «спальной» части города и является одной из крупнейших в Мариинском Посаде. Образована в 1970-х годах на западной окраине города на территории между бывшими сёлами Коновалово и Новинское, включённых в черту города Мариинского Посада более века тому назад в период объединения нескольких поселений и деревень вокруг села Сундырь. Более 6 телеканалов (включая три федеральных из Москвы) и несколько газет и журналов (включая журнал «Огонек») побывали на этой улице в 2005—2010 годах. В 2006 году на этой улице проводили съёмку телеканал ТВ Центр, в 2007 году — Первый канал и ВГТРК «Культура».

Происхождение названия 
Получила нынешнее имя в честь выдающегося советского физика Игоря Васильевича Курчатова (1903—1960), организатора и руководителя работ по атомной науке и технике в СССР.

Архитектура 
Здесь в 1978 году был построен (заселен в 1979—1980) 1-й в Мариинском Посаде крупнопанельный дом («Киевский проект») в 5 этажей (№ 12) с лоджиями (северная сторона) и балконами (южная сторона). Улица застроена жилыми домами (пяти- и двухэтажными), а также здесь был построен 1-й в Мариинском Посаде монолитный дом (№ 15, в 5 этажей с лоджиями).

Важные и интересные объекты 
На улице располагаются жилые дома (№ 1 — № 18) муниципального фонда, а также детские сады «Аленушка» (открыт в 1991; дом 20) и «Радуга» (2011; ранее в 1989-2002 гг здесь был садик «Солнышко», закрыт в 2002 и в его здании располагались модельная библиотека, детская школа искусств, дом творчества школьников, центр психолого-педагогической службы, парикмахерская, гинекологический кабинет частной практики, отделение врача общей практики; дом № 11Б), предприятия розничной торговли, кафе, пиццерия и др.

Проезд 
От центра города до улицы Курчатова можно доехать до автобусной остановки «Лада» (около дома № 13) городским автобусом № 1, маршрутным такси и междугородним автобусом № 222, следующим из Новочебоксарска.

Смежные улицы 
 улица Котовского
 улица Ломоносова

Примечания

Ссылки 
 Сайт улицы Kurchatovklass.narod.ru
 Улица Курчатова с высоты птичьего полёта. Мариинский Посад. 2017
Улицы Мариинского Посада
Улицы, названные в честь Игоря Курчатова
Курчатов